HCS peut faire référence à :
 hyperplasie congénitale des surrénales, une maladie secondaire à un déficit de la synthèse du cortisol ;
 HCS (où HCS signifie Honorable Company's Ship), le préfixe au nom des navires de la Compagnie britannique des Indes orientales ;
 Haut conseil de sécurité, une instance consultative algérienne chargée des questions relatives à la sécurité nationale.